Arras  o Arràs , ciutat del nord de França capital del departament de Pas de Calais
 Arras-en-Lavedan, municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Arras-sur-Rhône, municipi francès al departament de l'Ardecha (regió de Roine-Alps)
 Bisbat d'Arràs
 Districte d'Arràs, districte del departament francès del Pas de Calais (regió del Nord-Pas-de-Calais)